Achilles, keresztnév
 Achillesz, keresztnév
Ahillész, keresztnév
Achilles - Pécs püspöke a 13. században
Achilles-ín, a láb egyik hátsó ina
M10 Achilles, brit önjáró löveg a második világháborúban
HMNZS Achilles egy Leander osztályú könnyűcirkáló
Akhilleusz görög mitológiai hős latinos írásmódja Achilles